3000 meter (atletiek) - type atletiekwedstrijd
3000 meter (schaatsen) - type schaatswedstrijd
3000 meter steeple - type atletiekwedstrijd